Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «РОСКОНЦЕРТ» (ФГБУК РОСКОНЦЕРТ), до 30 ноября 2015 года — «Российская государственная концертная компания „СОДРУЖЕСТВО“» — правопреемник Государственного концертно-гастрольного бюро СССР «Союзконцерт», основанного в 1967 году.

История

Предыстория 
Государственное концертно-гастрольное бюро СССР «Союзконцерт» было основано в 1967 году как единый всесоюзный центр, осуществлявший планирование и координацию гастролей солистов и художественных коллективов на территории всех республик СССР. Подготовка проходившего в различных союзных республиках праздника «Искусство — народу» (к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина) стала первым мероприятием «Союзконцерта». В то же время был составлен список театральных трупп, концертных коллективов и исполнителей, с которыми впоследствии работал «Союзконцерт». В 1980-м году «Союзконцерт» принял участие в подготовке культурной программы Летних олимпийских игр 1980 года.

В Российской Федерации 
После распада СССР преемником «Союзконцерта» стала Российская государственная концертная компания «СОДРУЖЕСТВО» (1992 год), осуществлявшая подготовку, организацию и проведение международных и всероссийских событий в области культуры и искусства.

Среди них: Международный конкурс имени П. И. Чайковского, Международный конкурс артистов балета и хореографов, Всероссийский музыкальный конкурс, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, фестивали индийской культуры в России и российской культуры в Индии, международный кинофестиваль «Балтийские дебюты» и др.

30 ноября 2015 года Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российская государственная концертная компания «СОДРУЖЕСТВО» была переименована в "Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Федеральную дирекцию музыкальных и фестивальных программ „РОСКОНЦЕРТ“» (сокр. — ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ»).

Руководители:

С 2007 по 2015 год компанию «СОДРУЖЕСТВО» возглавлял Андрей Малышев. В сентябре 2015 года он был назначен и. о. директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ. Пост генерального директора РГКК «СОДРУЖЕСТВО» (после 30 ноября 2015 года — ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ») заняла Ольга Жукова, ранее заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства культуры РФ.
 Малышев, Андрей Владимирович (2007—2015)
 Жукова, Ольга Эдуардовна (с сентября 2015 года)
 Лебедев, Алексей Николаевич (с октября 2016 года)
 Малышев, Андрей Владимирович (с октября 2018 года)

Основные мероприятия 
 Международный конкурс имени П. И. Чайковского
 Всероссийский музыкальный конкурс (с 2010 года)
 Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов (с 2013 года)
 Международный конкурс артистов балета и хореографов
 Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты»
 Международный конкурс скрипачей имени А. И. Ямпольского

См. также 
 Государственное гастрольно-концертное объединение Министерства культуры РСФСР («Росконцерт») — советское республиканское концертно-гастрольное предприятие, существовавшее с 1965 по 1991 год.
 Госконцерт

Примечания 

Концертные организации России
Федеральные государственные бюджетные учреждения РФ